Världsmästerskapet i curling för herrar 2015 arrangerades i Halifax, Nova Scotia, Kanada den 28 mars–5 april 2015 i Halifax Metro Centre.

Kvalificerade lag
Följande tolv länder kvalificerade sig till världsmästerskapet:
Värdland

Ett lag från amerikanska zonen

Åtta lag från 2014 års europamästerskap

Två lag från 2014 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare

Grundspel

Tabell
Slutställning efter grundspelet

De fyra främsta går till slutspel där placeringarna 1–2 möts i en första playoff-match och placeringarna 3–4 i en andra.

Resultat

Alla tider är UTC−3.

Runda 1
Lördag 28 mars, 14:30

Runda 2
Lördag 28 mars, 19:30

Runda 3
Söndag 29 mars, 9:30

Runda 4
Söndag 29 mars, 14:30

Runda 5
Söndag 29 mars, 19:30

Runda 6
Måndag 30 mars, 9:30

Runda 7
Måndag 30 mars, 14:30

Runda 8
Måndag 30 mars, 19:30

Runda 9
Tisdag 31 mars, 9:30

Runda 10
Tisdag 31 mars, 14:30

Runda 11
Tisdag 31 mars, 19:30

Runda 12
Onsdag 1 april, 9:30

Runda 13
Onsdag 1 april, 14:30

Runda 14
Onsdag 1 april, 19:30

Runda 15
Torsdag 2 april, 9:30

Runda 16
Torsdag 2 april, 14:30

Runda 17
Torsdag 2 april, 19:30

Särspel
Fredag 3 april, 14:30

Slutspel

Playoff, 1 mot 2 
Fredag 3 april, 19:30

Playoff, 3 mot 4 
Lördag 4 april, 14:30

Semifinal 
Lördag 4 april, 19:30

Bronsmatch 
Söndag 5 april, 10:00

Final 
Söndag 5 april, 16:00

Vinnare

Källor 
 
 World Curling Federation

2015 i Kanada
Curling i Kanada
Curlingtävlingar
Sportevenemang i Kanada